Лештен — власна назва.

Топоніми

Болгарія 
 Лештен (Болгарія) — село.

Лештен — старонімецька назва Лестене.
 Лештен (річка) — старонімецька назва річки Лестене.